Skanderborg amt var ett danskt amt som existerade före kommunreformen 1970.

Skanderborg amt bestod av sex härader (herreder):
 Gjern herred
 Hjelmslev herred
 Nim herred
 Tyrsting herred
 Voer herred
 Vrads herred

1970 delades Skanderborg amt mellan Vejle amt och Århus amt. Den sydlige delen av amtet fördes till dessa fem kommuner i Vejle amt:
 Brædstrups kommun
 Gedveds kommun
 Horsens kommun
 Nørre-Snede kommun
 Tørring-Uldum kommun

Den nordlige delen fördes till dessa sju kommuner i Århus amt:
 Gjern kommun
 Hammel kommun
 Hørning kommun
 Ry kommun
 Silkeborgs kommun
 Skanderborgs kommun
 Thems kommun

Amtsmän 
 1848 – 1848: Torkild Christian Dahl

Källor 

Danmarks amt
Stater och territorier upplösta 1970